Кальдоньо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 11129 человек (2009 г.), плотность населения составляет 742 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 36030. Телефонный код — 0444.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель,  празднование 8 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Знаменитости, родившиеся в Кальдоньо 
 Роберто Баджо — выдающийся итальянский футболист
 Марино Бассо — чемпион мира по шоссейным велогонкам 1972 года
 Антонио Фогаццаро — романист

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.caldogno.vi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/